Jurij Kuznetsov, född 31 januari 1965 i Moskva, dåvarande Sovjet, är en rysk före detta ishockeyspelare.

Spelarkarriär 
Kuznetsov började sin professionella karriär under 1985, då han spelade för Krylia Sovetov i den sovjetiska högstaligan och Voronezh Buran i andraligan fram till 1993.

Efter ett år i svenska Elitserien och IF Björklöven började han spela för HIFK Hockey i FM-Liiga där spelade i tre säsonger. I början av säsongen 1997-98 flyttade han till SaiPa där Kuznetsov stannade i nästan fem säsonger. Under mitten av säsongen 2001-02 lämnade Kuznetsov Saipa och återvände till sitt hemland och Lokomotiv Jaroslavl efter nio år utomlands.

Totalt spelade Kuznetsov 388 matcher i FM-Liiga och gjorde 53 mål, 119 assister och 172 poäng. Han drog totalt på sig 305 utvisningsminuter i ligan. Kuznetsov tillhörde de bästa poänggörande backarna i ligan med 36 poäng under säsongerna 1999/2000 och 2000/2001.

Efter en halv säsong i Ryssland och Lokomotiv Jaroslavl, återvände Kuznetsov till Finland för att spela för Hokki i Mestis säsongen 2002/2003, vilket blev det sista året i hans karriär.

Spelarstatistik

Referenser 

Ryska ishockeyspelare
Födda 1965
Spelare i Krylja Sovetov
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Lokomotiv Jaroslavl
Idrottare från Moskva
Levande personer
Män
Spelare i Kajaanin Hokki